Bruno Pereira Mendes – calciatore brasiliano
 Luciano Pereira Mendes – calciatore brasiliano
 Nilton Pereira Mendes – calciatore brasiliano